Müller Zsolt (Nyíregyháza, 1984. április 8. –) magyar labdarúgó, a Kisvárda középpályása.

Források 
Müller Zsolt adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1984-ben született személyek
Nyíregyháziak
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A DVSC labdarúgói
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
A DVTK labdarúgói
A Lombard Pápa labdarúgói
A Győri ETO labdarúgói
A DAC 1912 FC labdarúgói
A Bőcs KSC labdarúgói
A Kazincbarcikai SC labdarúgói
A Balmazújvárosi FC labdarúgói
A Kisvárda FC labdarúgói
Élő személyek